Éducateur peut faire référence à :

 un éducateur, responsable ou acteur de l'éducation ;
 un éducateur spécialisé, acteur de l'éducation mais dans le champ de l’éducation spécialisée ;
 un éducateur de jeunes enfants, acteur de l'éducation notamment d'âge préscolaire ;
 un éducateur technique spécialisé, acteur de l'éducation dans le champ de l'éducation spécialisée avec comme spécificité le travail comme outil de médiation ;
 un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
 un éducateur à la vie ;
 un éducateur sportif ;
 un éducateur canin.